VU (álbum) - de Velvet Underground
.vu - código TLD (ccTLD) na Internet para o Vanuatu

Desambiguações de siglas